Мария Александровна Шестакова:
* Шестакова, Мария Александровна (род. 1981) — узбекистанская и российская баскетболистка, игрок сборной УзбекистанаПрофайл игрока / Российская Федерация Баскетбола.
 Шестакова (Гущина), Мария Александровна (1916—2010) — доярка, Герой Социалистического Труда.

Примечания